Paul Obambi (né en 1954), homme d’affaires congolais
 Pierre Obambi (né en 1951), personnalité politique congolaise